

Personnalités 

 Albert Peyronnet, homme politique français sénateur de l'Allier
 Dominique Peyronnet, peintre français
 Jean-Claude Peyronnet homme politique français sénateur de la Haute-Vienne
 Jules Édouard Franck de Peyronnet  (1895-1980), général de brigade aérienne français
 Marie-Madeleine Peyronnet,  secrétaire personnelle de l'exploratrice Alexandra David-Néel
 Morgane Peyronnet, joueuse française de rugby à XV
 Pierre-Denis de Peyronnet, homme politique français ministre de l'Intérieur

Lieux 
 Ferme Peyronnet ferme située à Sagnes-et-Goudoulet, en France
 Le clos du Peyronnet dans le parcs et jardins de Menton

Voir aussi 
 Peyronnet rivière du sud de la France affluent de la Petite Leyre.

Homonymie de patronyme